Луїс Маріано де Ларра (1830—1901) — іспанський письменник, лібретист.
 Маріано Хосе де Ларра (1809—1837) — іспанський письменник і журналіст, один із головних представників іспанського романтизму.
 Рауль Ларра (1913—2001) — аргентинський письменник, публіцист.

Масив Ларра-Белагуа — гірський масив в Наваррі.

Ларра — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.